Linea S7 della S-Bahn di Berlino
 linea S7 della rete celere di Berna
 linea S7 della S-Bahn della Germania Centrale
 linea S7 della S-Bahn di Hannover
 linea S7 della rete celere di Lucerna
 linea S7 del servizio ferroviario suburbano di Milano
 linea S7 della S-Bahn di Monaco di Baviera
 linea S7 del servizio ferroviario suburbano di Praga
 linea S7 della S-Bahn Reno-Meno
 linea S7 della S-Bahn Reno-Ruhr
 linea S7 della S-Bahn della Stiria
 linea S7 della S-Bahn di Vienna
 linea S7 della rete celere di Zurigo